Закусило — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Закусило, Александр Алексеевич (1906—1987) — начальник Управления НКВД по Приморскому краю, генерал-майор.
 Закусило, Олег Каленикович (род. 1947) — советский математик и педагог.